Savignac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Savignac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje